Kurtoğlu bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Kurtoğlu (Delice), Ortsteil der Stadt Delice in der Provinz Kırıkkale, Türkei
 Kurtoğlu (Gümüşhane), Dorfgemeinde in der Provinz Gümüşhane, Türkei
 Kurtoğlu (Ulaş), Ortsteil der Stadt Ulaş in der Provinz Sivas, Türkei

Kurtoğlu ist der Familienname folgender Personen:
 Aydın Kurtoğlu (* 1983), türkischer Popmusiker
 Cem Kurtoğlu (* 1959), türkischer Schauspieler 
 Cengiz Kurtoğlu (* 1959), türkischer Keyboarder und Komponist 

en:Kurtoğlu